La place de Paris peut faire référence aux places suivantes :

Allemagne 
En Allemagne :
 Pariser Platz, Berlin

Canada 
Au Québec :
 Place de Paris, Laval
 Place de Paris, Québec (ville)
 Place de Paris, Sainte-Marie

France 
 Place de Paris, Béthune
 Place de Paris, Chevilly-Larue
 Place de Paris, Cholet
 Place de Paris, Élancourt
 Place de Paris, Flers
 Place de Paris, Fort-Mahon-Plage
 Place de Paris, Freyming-Merlebach
 Place de Paris, Lyon
 Place de Paris, Moissac
 Place de Paris, Le Pré-Saint-Gervais
 Place de Paris, Sarcelles
 Place de Paris, Schiltigheim
 Place de Paris, Vandœuvre-lès-Nancy
 Place de Paris, Vernon

Israël 
 Place de Paris, Haïfa
 Place de Paris, Jérusalem

Luxembourg 
 Place de Paris, Luxembourg

Annexes 
 
 
 
 

Paris Place